L'édition 2000 du tournoi de tennis du Japon se déroule du 9 au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Sjeng Schalken remporte l'épreuve en simple, Mahesh Bhupathi et Leander Paes celle en double.

Lauréats 
Sjeng Schalken remporte son  ATP en simple en battant en finale Nicolás Lapentti. Il s'agit de son  sur dur et le seul de sa carrière dans la catégorie International Series Gold.

En double, Mahesh Bhupathi et Leander Paes remportent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Michael Hill et Jeff Tarango. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2000 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Japon (WTA 2000) (édition féminine)
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2000
Tennis masculin en 2000
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 2000
Tennis en octobre 2000